Barcelona Open Banc Sabadell 2010 — 58-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2010 году турнир прошёл с 19 по 25 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Ненад Зимонич

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Робин Сёдерлинг (№ 8 в мире на тот момент). Подтверждая свой статус швед не без труда добрался до финала, где не смог справиться с пятой ракеткой посева: испанцем Фернандо Вердаско, уступив ему в трёх затяжных партиях. Фернандо на этом турнире несколько раз был вынужден играть трёхсетовые поединки: в третьем раунде столько же партий было затрачено им на победу над Юргеном Мельцером. Прошлогодний чемпион соревнований — Рафаэль Надаль — должен был защищать свой титул, но в последний момент снялся с турнира из-за усталости. Сильнейшим из несеянных участников каталонского приза стал нидерландец Тимо де Баккер, переигравший для этого двух сеянных соперников: Хуана Карлоса Ферреро и Жо-Вильфрида Тсонга.

В парном разряде второй год подряд сильнейшими стали Ненад Зимонич и Даниэль Нестор, три из четырёх своих матча в рамках турнира выигравшие на решающих тай-брейках, но ни разу так и не сыгравшие с сеянными соперниками. Соперниками сербо-канадской пары по титульному матчу стал альянс Марк Ноулз / Ллейтон Хьюит, переигравший на пути к этой стадии обе сеянные команды с участием польских спортсменов: пару Кубот / Марах во втором раунде и альянс Фирстенберг / Матковский в полуфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Фернандо Вердаско обыграл  Робина Сёдерлинга со счётом 6-3, 4-6, 6-3.
 Вердаско выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сёдерлинг уступает 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Парный турнир 
 Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич обыграли  Ллейтона Хьюитта /  Марка Ноулза со счётом 4-6, 6-3, [10-5].
 Нестор выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 68-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зимонич выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 36-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 500

 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2010 года
2010
Спортивные соревнования в Барселоне